A Pesquisa Geológica da China ou CGS () é uma organização de pesquisa de propriedade do governo chinês, sem fins lucrativos, que pesquisa os  recursos minerais da China. Ela é o maior agência de geociências da China desde que foi reintegrada em 1999.

História 
A CGS originou-se nos primeiros dias da República da China (quando ela tinha controle sobre a China continental). Muitos geólogos e paleontólogos proeminentes trabalharam com o CGS, nos primeiros dias, como Davidson Black ou Teilhard de Chardin. Ele foi dissolvido após a República popular da China ganhou controle sobre a China continental e reintegrado mais tarde o de 1999.

Ligações externas 
 Site oficial

Instituições de geociências
Geologia da China
Ciência e tecnologia na República Popular da China